Whippomorpha – podrząd ssaków łożyskowych z grupy Cetartiodactyla, wyodrębniony w wyniku badań genetycznych i molekularnych wskazujących na bliskie pokrewieństwo między waleniami i hipopotamami. Obejmuje rząd waleni (Cetacea) oraz rodzinę hipopotamowatych (Hippopotamidae), inaczej niż w przypadku tradycyjnej systematyki uznającej walenie i parzystokopytne (gdzie zaliczają się hipopotamowate) za odrębne rzędy. Jednak pewne cechy anatomiczne waleni świadczą o ich pochodzeniu od ssaków lądowych. Dane paleontologiczne wskazywały tutaj na różne grupy ssaków kopytnych, w tym parzystokopytnych bądź mezonychów. Wykorzystanie metod biologii molekularnej pozwoliło odkryć, że pokrewieństwo między wielorybami i hipopotamami jest bliższe, niż między hipopotamowatymi a jakimikolwiek innymi współczesnymi ssakami. Odkrycia te doprowadziły do wyróżnienia nowych taksonów, w tym właśnie Whippomorpha. Do współczesnych jego przedstawicieli należą zębowce (jak delfiny, kaszaloty), fiszbinowce (płetwalowate, walowate, pływacz szary, walenik) i 2 gatunki hipopotamów, do wymarłych zaś m.in. antrapoteria i wiele grup wymarłych waleni, których bazalne formy zaliczane są do parafiletycznej grupy prawaleni.

Tradycyjna systematyka 
Tradycyjna systematyka ssaków wyróżnia w grupie kopytnych jako odrębny rząd walenie, dzielony na podrzędy fiszbinowców i zębowców. Jako trzeci podrząd wymieniane są wymarłe prawalenie nie tworzące kladu. Do fiszbinowców zaliczano rodziny: walowatych, płetwalowatych, pływaczowatych i walenikowatych, do zębowców natomiast: delfinowate, narwalowate, morświnowate, kogiowate, kaszalotowate, suzowate, iniowate i zyfiowate. Prawalenie obejmują Pakicetidae, Ambulocetidae, Remingtonocetidae, Protocetidae i bazylozaury.

Odrębny od waleni rząd stanowią wedle tego ujęcia parzystokopytne, które również dzieli się na podrzędy. Pierwszy z nich to świniokształtne, do których zaliczają się świniowate, pekariowate i hipopotamowate. Podrząd wielbłądokształtnych tworzy rodzina wielbłądowatych. Trzeci podrząd to przeżuwacze, do których zaliczają się: kanczylowate, piżmowcowate, jeleniowate, widłorogowate, żyrafowate, wołowate i rodziny wymarłe.

Nowe klady 

Pomimo uznawanej przez półtora wieku monofiletyczności parzystokopytnych sytuację zmieniły kolejne badania. W 1994 Graur i Higgins opublikowali wyniki badań genetycznych przeczących rozpowszechnionemu poglądowi, jakoby walenie były jedynie krewnymi parzystokopytnych. O ich bliskim pokrewieństwie świadczyły dane paleontologiczne, morfologiczne, embriologiczne i molekularne. Wymieniano wśród nich choćby mechanizm erekcji prącia, obecność trzech oskrzeli głównych, ułożenie kości śródstopia. Walenie są stałocieplne, posiadają korę nową, rodzą swoje młode, które następnie karmią mlekiem. Jednak nowe badania opierające się o 5 sekwencji mtDNA i 11 sekwencji DNA jądrowego, kodującego białka, wskazało na znacznie bardziej zagnieżdżoną relację. Okazało się, że walenie wykazują znacznie więcej podobieństw w stosunku do bydła domowego, niż do świni czy wielbłąda, ale też że bydło domowe jest bliżej spokrewnione z waleniem niż ze świnią czy wielbłądem. Walenie okazały się nie tylko być jedną z grup parzystokopytnych, ale też bliskimi krewnymi przeżuwaczy. Autorzy zauważyli konieczność uwzględnienia tego faktu w systematyce. Zaproponowali uznać walenie za podrząd parzystokopytnych, ewentualnie podnieść pozostałe podrzędy parzystokopytnych do rangi niezależnych rzędów. W tym samym badaniu oszacowano czas rozejścia się linii świni i krowy na 55–60 milionów lat temu, a rozejście się linii krowy i kanczyla, bliższego bydłu od waleni, na około 45 milionów lat przed naszą erą. Linia waleni musiała rozdzielić się pomiędzy tymi podziałami. Do podobnych wniosków odnośnie do lokowania się waleni w obrębie parzystokopytnych doszli Irwin i Árnason w pracy wydanej w tym samym roku, bazując na analizie cytochromu b. Co więcej, wskazali oni na hipopotamowate jako najbliższych krewnych waleni. Dwa lata później Gatesy wraz ze swym zespołem potwierdził i ten wniosek, posiłkując się badaniem genów kodujących kazeinę. Tak więc walenie i hipopotamowate byłyby grupami siostrzanymi, a pozbawione waleni parzystokopytne stanowiłyby takson parafiletyczny. Autorzy nie posunęli się jednak do nadania nowemu kladowi nazwy, określając go w sposób opisowy jako Cetacea/Hippopotamidae. W kolejnym roku pojawiła się nazwa Cetartiodactyla, mająca oznaczać parzystokopytne wraz z waleniami, używała jej część uczonych, jednak jako równoważna parzystokopytnym nie utrzymała się. Grupę obejmującą hipopotamy i walenie określano mianem Cetacea + Ancodonta (jak określano takson zawierający hipopotamowate). Późniejsze badania potwierdziły bliskie pokrewieństwo między waleniami i hipopotamowatymi oraz parafiletyzm parzystokopytnych i świniokształtnych w tradycyjnym rozumieniu. Do podobnych wniosków skłaniają odkrycia paleontologiczne dawnych waleni, wykazujących cechy parzystokopytnych, stojące w sprzeczności do wcześniejszej, konkurencyjnej hipotezy upatrującej przodków waleni wśród Mesonychia. Kość skokowa tychże waleni przypomina swój homolog u parzystokopytnych, a nie mezonychów.

Wraz z kolejnymi badaniami systematyka ssaków ulegała zmianom, coraz bardziej uwzględniając filogenezę tej grupy. Biorąc pod uwagę nowo przedstawioną wiedzę, Waddell i współpracownicy zdecydowali się nadać nazwy nowym kladom, czego dokonali w swej publikacji z 1999. Oparli się oni o relacje, które przedstawić można następującym kladogramem:

Widać tam klad tworzony przez walenie i hipopotamowate (zaznaczony barwą lazurową). Klad ten, o definicji Cetacea + Hippopotamidae, określili nazwą Whippomorpha. Stanowi ona zlatynizowaną wersję określenia użytego wcześniej nieformalnie w innej pracy, autorstwa Gatesy’ego i współpracowników sprzed trzech lat. Później, w 1999, zespół Gatesy'ego (do którego należał i Waddell) używał formy WHIPPO na określenie macierzy cech. Ponadto klad powstały z połączenia tychże Whippomorpha i przeżuwaczy (Ruminantia) nazwali Cetruminantia (zaznaczono na zielono). Klad tworzony przez rzeczone Cetruminantia i świniowate ochrzczono mianem Artiofabula (zaznaczono na żółto). Wszystkie trzy zdefiniowane w ten sposób nowe klady stanowią grupy koronne.

Nie wszyscy specjaliści zgodzili się na wyróżnienie Whippomorpha. Do przeciwników Whippomorpha zaliczał się Arnason. Krytykował tę nazwę, gdyż miała mylić się z Hippomorpha. Jego zespół również wymyślił kilka nazw taksonów ssaków i obstawał przy nazwaniu kladu łączącego wieloryby i hipopotamy Cetancodonta, którą to nazwę stworzył w 2000 r. W podobny sposób wyrażał sprzeciw i niechęć w stosunku do innych nazw wysokich taksonów ssaków.

Systematyka ssaków na wyższym poziomie ustabilizowała się dopiero w pierwszej dekadzie nowego tysiąclecia. Pozycję Whippomorpha na drzewie rodowym ssaków zaprezentowali w swej pracy Asher i Helgen w 2010 (uproszczono).

Podział systematyczny 
Klasyfikacja za Illustrated Checklist of the Mammals of the World (2020):
 infrarząd: Cetacea  – walenie
 parvordo: Mysticeti  – fiszbinowce
 rodzina: Balaenidae  – walowate
 rodzina: Neobalaenidae  – walenikowate
 rodzina: Balaenopteridae  – płetwalowate
 parvordo: Odontoceti  – zębowce
 nadrodzina: Physteroidea 
 rodzina: Physeteridae  – kaszalotowate
 rodzina: Kogiidae  – kogiowate
 nadrodzina: Ziphioidea 
 rodzina: Ziphiidae  – zyfiowate
 nadrodzina: Platanistoidea 
 rodzina: Platanistidae  – suzowate
 nadrodzina: Lipotoidea 
 rodzina: Lipotidae 
 nadrodzina: Inioidea 
 rodzina: Iniidae  – iniowate
 rodzina: Pontoporiidae 
 nadrodzina: Delphinoidea 
 rodzina: Monodontidae  – narwalowate
 rodzina: Delphinidae  – delfinowate
 rodzina: Phocoenidae  – morświnowate
 infrarząd: Ancodonta 
 rodzina: Hippopotamidae  – hipopotamowate

Ewolucja i przedstawiciele 

Parzystokopytne powstały około 60 milionów lat temu. Walenie oddzieliły się od pozostałych parzystokopytnych ok. 45–55 milionów lat temu. Odpowiada to podziałowi Whippomorpha na Cetaceamorpha oraz Hippopotamidamorpha. Pochodząc jednak od zwierząt bliskich hipopotamowi, mogły posiadać już wiele adaptacji do wodnego trybu życia na długo przed tym podziałem. Nie tylko walenie, ale też hipopotamy wokalizują pod wodą. Walenie musiały jednak rozwinąć wiele innych przystosowań, utracić cechy typowe dla ssaków, takie jak owłosienie ciała czy małżowina uszna. Ciało nabrało bardziej opływowego kształtu. W kończynach przednich nie widać palców, kończyny tylne uległy uwstecznieniu, wraz z miednicą. Jej szczątkowe kości nie łączą się z resztą szkieletu i obserwuje się je u współczesnych fiszbinowców i niektórych samców zębowców, gdzie odgrywają rolę wsparcia dla prącia. Ogon również przekształcił się w płetwę, a niektóre taksony rozwinęły również płetwę grzbietową.

Walenie 
W grupie waleni wyróżnia się prawalenie, zębowce i fiszbinowce, choć niektóre ujęcia, jak np. Spaulding i współpracowników, proponują dla waleni definicję butlonos zwyczajny + wal grenlandzki, nie obejmuje ona prawaleni.

Najbardziej prymitywnymi przedstawicielami Cetaceamorpha były zwierzęta takie jak Helohyus czy Diacodexis (Helohyidae również zaliczano do świniokształtnych w nadrodzinie Dichobunoidea, z której przeniesiono je do Anthracotherioidea, przy braku zgody części autorów). Wykształciły one pewne cechy ucha niespotykane u innych parzystokopytnych. Bliższy współczesnym waleniom był Indohyus, należący wedle starszych poglądów do Helohyidae, a wedle nowszych do Raoellidae. Jak zauważył Thewissen z zespołem, zwierzę to wykształciło już struktury przypominające te spotykane u waleni, a różniące się od właściwych dla innych parzystokopytnych. Przykład stanowi budowa ucha, zębów, badania izotopowe potwierdzają, iż ssak ten żywił się w wodzie. Raoellidae bywają uznawane za grupę siostrzaną waleni (w szerszym rozumieniu, nie według Spaulding i in.).

Jako kolejną najbardziej pierwotną linię praca Spaulding i in. wskazuje Ambulocetus, jednak starsze odeń są Pakicetidae. Żyły już 50 milionów lat temu na równinach zalewowych i w rzekach Azji Południowo-Wschodniej. Thewissen i Willimas uznają je za najpierwotniejszą grupę waleni. Zaliczają do niej najstarszego z nich Ichthyolestes (tak pierwotny, że wzięto go niegdyś za mezonycha), Pakicetus i Nalacetus (niekiedy zalicza się tu też Himalayacetus). Osiągały rozmiary lisa-wilka. Ich oczy leżały na szczycie czaszki. Zęby sugerowały spożywanie twardego pokarmu mięsnego. Prawdopodobnie żywiły się rybami.

Wedle cytowanej już pracy Thewissena i Willimasa, jak też Thewissena i Bajpaia kolejną grupę po pakicetydach stanowią Ambulocetidae, trochę od tamtych młodsze, licząc około 49 milionów lat, które zamieszkiwały zatoki i estuaria Oceanu Tetydy, gdzie prowadziły ziemno-wodny tryb życia. Ich szczątki znaleziono w dzisiejszym Pakistanie. To najpierwotniejsze morskie walenie. Były większe od Pakicetidae, osiągając rozmiary uchatki. Cechowały się dużą głową, umięśnionym ciałem i długim ogonem, kończyny były ogólnie krótkie, ale stopy wydłużone. Thewissen i Bajpai porównują ambuloceta do krokodyla, widzą go jako zwierzę polujące z zaskoczenia w wodzie na ryby, prawdopodobnie w przybrzeżnych siedliskach o bogatej roślinności, zamieszkiwanych przez liczne mięczaki. Do Ambulocetidae zalicza się rodzaje: Ambulocetus, Gandakasia i Himalayacetus.

Kolejną rodziną są Remingtonocetidae o smukłym pysku. Zamieszkiwały płytkie morza. Ich skamieliny znajdywano w Pakistanie i Indiach. Zasiedlały siedliska przybrzeżne, chociaż były coraz lepiej przystosowane do wodnego trybu życia. Miały smukłą czaszkę o rozwiniętych zatokach. Cechowały się bardziej zaawansowanymi ewolucyjnie uchem (lepiej słyszały pod wodą) oraz zębami, posiadającymi jednak jeszcze sporo cech pierwotnych. Cztery kręgi krzyżowe zrastały się w kość krzyżową, dającą silne oparcie dla tylnych łap. Redukcja tylnych łap postąpiła do przodu w porównaniu z Pakicetidae czy też Ambulocetidae. Długi, silny ogon był spłaszczony grzbietowo-brzusznie. Rozmiary miały rozmaite, nie odbiegające od waleni wcześniejszych grup. Wymienia się tutaj Kutchicetus i Andrewsiphius, niekiedy łączone są w podrodzinę Andrewsiphiinae, a także Attockicetus, Dalanistes i Remingtonocetus.

Współczesne wobec Remingtonocetidae (żyły 48-35 milionów lat temu), ale lepiej przystosowane do w pełni wodnego środowiska były Protocetidae. Wedle Pyensona prawdopodobnie zasiedlały głównie przybrzeżne laguny i wody oblewające archipelagi, ale też otwarte morza. Szczątki ich znajdywano na południu Azji, w Afryce i w Ameryce Północnej. Zachowały jeszcze tylne łapy. Jest to duża i zróżnicowana grupa, a ich monofiletyzm jest obecnie kwestionowany. Hong-Yan i Xi-Jun dzielą je na podrodzinę Georgiacetinae, w której umieszczają 8 rodzajów, monotypową Makaracetinae oraz Protocetinae z 10 rodzajami, w tym Maiacetus, znanym ze znaleziska prawdopodobnie ciężarnej samicy. Cechowały się bocznie ustawionymi jak u dzisiejszych delfinów oczodołami. Przewód słuchowy zewnętrzny nie zdążył jeszcze zaniknąć, a zatoki rozrosnąć do wielkości obserwowanej u dzisiejszych waleni. Ślimak łączył w sobie zaawansowane cechy waleni i bazalne cechy lądowych parzystokopytnych. Duże różnice w uzębieniu świadczą o zróżnicowaniu w sposobach pobierania pokarmu. Niektóre Protocetidae miały krótkie, szerokie przednie i tylne łapy, które prawdopodobnie służyły im do pływania, ale też zapewniały powolne i niezgrabne przemieszczanie się na lądzie.

Dorudontidae i bazylozaury żyły w środkowym i późnym eocenie. Bazylozaury pod koniec tej epoki były już rozpowszechnione na całym świecie. Osiągały od 5 do 18 m  długości (niektóre źródła podają do 20 m). Dostosowały się już w całości do pełnomorskiego życia. Żywiły się zapewne rybami, a niektóre prawdopodobnie pożerały inne walenie. Obie grupy cechowały się opływowym (u bazylozaurów wężowatym, u dorudontynów raczej delfinowatym) kształtem ciała, niedługą szyją, kończynami przednimi przekształconymi w płetwy, a tylnymi silnie zredukowanymi. Zwierzęta te były przystosowane do słyszenia niskich dźwięków, ich ucho wewnętrzne z długim kanałem ślimaka o dużym okienku i większą liczbą jego zakrętów przypomina spotykane u fiszbinowców.

Kiedyś bazylozaurydy, do których zaliczano Dorudontidae jako Dorudontinae, uznawano za grupę siostrzaną kladu koronnego. Rodzinę Basilosauridae dzielono  na trzy podrodziny: Basilosaurinae, Dorudontinae i Stromeriinae, przy czym tę ostatnią kwestionowano. Wedle Thewissena, podnoszącego Dorudontinae do rangi odrębnej rodziny, wśród Dorudontidae szukać należy zwierzęcia będącego grupą siostrzaną kladu koronnego waleni. Nowszy pogląd widzi w bazylozaurydach przodka fiszbinowców, jako grupę siostrzaną kladu koronnego podaje bazylozauryda Cynthiacethus.

Prawalenie nie przetrwały do czasów współczesnych, żyły głównie w eocenie, miały jeszcze dużo cech prymitywnych.

34–32 miliony lat temu rozdzieliły się linie zębowców i fiszbinowców, tworzące razem grupę Neoceti. Ewolucję fiszbinowców autorzy opisu najpierwotniejszego z nich, Mystacodon, obrazują następującym kladogramem (uproszczono):

Marx i Fordyce dzielą ewolucję fiszbinowców na trzy fazy, powstanie grupy sytuując 38 milionów lat temu. Pierwsza z nich, 36–30 milionów lat temu, obejmuje gwałtowną radiację adaptacyjną. Była to najszybsza faza ewolucji fiszbinowców. Druga, trwająca 30–23 milionów lat temu – przyniosła powstanie fiszbinów, utratę zębów i w konsekwencji wykształcenie specyficznego sposobu odżywiania się poprzez filtrację. Fiszbinowce mające fiszbiny tworzą grupę Chaeomysticeti. W końcu zaś przed 3–4 milionami lat różnorodność tych zwierząt spadła na skutek zmian klimatycznych. Prawdopodobnie te same zmiany klimatu spowodowały niezależne powstanie gigantyzmu w kilku liniach ewolucyjnych fiszbinowców.

Filogenezę zębowców przedstawia z kolei następujący kladogram autorstwa Churchill i in., autorów opisu Echovenator (uproszczono):

Istotną różnicą między zębowcami a fiszbinowcami jest wykorzystywanie przez te pierwsze ultradźwięków. Wykształcenie tej cechy zajść musiało nie wcześniej niż u Neoceti. Najstarszym znanym przedstawicielem zębowców jest Simocetus, zamieszkujący tereny dzisiejszego Oregonu 32 miliony lat temu, on jeszcze prawdopodobnie nie posiadał tej zdolności. Natomiast ultradźwięków używał już Echovenator, a także ostatni wspólny przodek i dzisiejszych delfinów. W późnym oligocenie i miocenie żyły Squalodontidae, określane po angielsku "delfinami rekinozębnymi". Systematyka łączy je w jedną nadrodzinę z suzowatymi. Linia kaszalotów zwiększała rozmiary ciała. Współczesny kaszalot spermacetowy jest największym zębowcem, jaki kiedykolwiek istniał, a wiąże się to z jego polowaniami na odpowiednio wielkie głowonogi. Natomiast orka oceaniczna przystosowała się do polowań na inne walenie. Delfiny z rodzaju Tonin przystosowały się do przybrzeżnych środowisk półkuli południowej, podobnie jak morświn.

Hipopotamowate 

Z kolei linia hipopotamów reprezentowana jest w zapisie kopalnym od środkowego miocenu. Najstarsze znaleziska pochodzą z Kenii. Wskazuje to na pewien problem: mianowicie pomiędzy rozdzieleniem się linii hipopotamów i waleni a śladem tej pierwszej linii w zapisie kopalnym znajduje się luka obejmująca jakieś 40 milionów lat, dlatego powraca ciągle pogląd o pokrewieństwie hipopotamów i świniokształtnych, wspierany przez pewne podobieństwa anatomiczne. Praca Boisserie i współpracowników z 2005 prezentuje następujący kladogram obrazujący miejsce hipopotamów wśród kopytnych i ich ewolucję (uproszczono, rodzinę hipopotamowatych zaznaczono barwą lawendową):

Widoczne na kladogramie antrakoteria powstały prawdopodobnie w środkowym eocenie w Azji Południowo-Wschodniej. Wyewoluowały prawdopodobnie z Helohyidae. W zapisie kopalnym po raz pierwszy pojawiają się w osadach sprzed 41 milionów lat z Birmy. Następnie rozprzestrzeniły się szeroko, w późnym eocenie dotarły na Afryki, gdzie żyły jeszcze 10 milionów lat temu (Libycosaurus z Ugandy o ziemno-wodnym trybie życia). Były obecne również na kontynencie amerykańskim. Występowały obficie w późnym miocenie. Przetrwały aż do 2,5 miliona lat temu. Ostatnie znaleziska ponownie pochodzą z Azji. Mioceńskie antrakoteria mogły dać początek hipopotamowatym, a wspomniany Libycosaurus mógł stanowić grupę siostrzaną hipopotamowatych, co sytuuje tę rodzinę wśród zaawansowanych ewolucyjnie antrakoteriów.

Przypisy

Bibliografia 
 

Cetartiodactyla